

Letteratura 
 Don Camillo e i giovani d'oggi – Romanzo del 1969 di Giovannino Guareschi

Cinema 
 Don Camillo e i giovani d'oggi – Film incompiuto girato nel 1970
 Don Camillo e i giovani d'oggi – Film del 1972 diretto da Mario Camerini